«My Kinda Party» — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Джейсона Олдина, выпущенный 2 ноября 2010 года под лейблом Broken Bow Records. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на втором месте, а в кантри-чарте Top Country Albums 2011 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для него тиражом в 193 000 экземпляров.
В итоге, альбом более 10 недель возглавлял кантри-чарт США и стал платиновым по продажам согласно данным RIAA.

На 11 июня 2011 года было продано 1 237 081 копий этого альбома в США.

Об альбоме 
Первым синглом с этого альбома стал одноимённый My Kinda Party, который дебютировал в Billboard Hot Country Songs на № 41. Песня стала для Джейсона его 10-м хитом, попавшим в Top 10 этого чарта, достигнув в итоге второго места. Песня также дебютировала на № 54 в главном сингловом чарте США Hot 100. Песня "My Kinda Party" была написана и первоначально записана кантри-роковым автором-исполнителем Brantley Gilbert для его альбома 2009 года Modern Day Prodigal Son. Версия в исполнении Джейсона Олдина была сертифицирована в статусе золотого сингла (Gold) ассоциацией Recording Industry Association of America (RIAA).

Второй сингл с альбома — «Don't You Wanna Stay», дуэт с певицей Келли Кларксон, дебютировал  в кантри-чарте на № 59 в ноябре  2010 года. Эта песня также дебютировала на № 93 в чарте Billboard Hot 100. Олдин и Кларксон презентовали песню 10 ноября 2010 года на 44-й ежегодной церемонии CMA Awards. "Don't You Wanna Stay" 12 марта 2011 года стала для Олдина 5-м хитом, возглавившим Hot Country Songs. Он также проигрывался на радиотсанциях стиля  adult contemporary, и дебютировал на № 39 в чарте Adult Pop Songs. "Don't You Wanna Stay" сертифицирован в статусе платинового сингла RIAA.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификация

Годовые чарты

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Джейсона Олдина